Ivianngit bezeichnet:
 Ivianngit (Berg, Kangiusap Nunaa), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ivianngit (Berg, bei Narsaq), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ivianngit (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ivianngit (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland